La pallacanestro è presente ai Giochi asiatici fin dalla prima edizione, almeno nella versione maschile. Inizialmente i Giochi asiatici erano de facto i campionati asiatici fino alla nascita dei Campionati asiatici gestiti dalla FIBA negli anni sessanta del XX secolo.

Torneo maschile

Albo d'oro

Medagliere

Nazioni partecipanti

Torneo femminile

Albo d'oro

Medagliere

Nazioni partecipanti

Medagliere combinato

Voci correlate
Giochi asiatici

Collegamenti esterni